Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a negyedik kiemelt Garbiñe Muguruza volt, aki a negyedik körben vereséget szenvedett a francia Kristina Mladenovictól és kiesett. A verseny előtt az első három kiemelt játékosnak volt esélye, hogy a torna után a világranglista élére álljon. Az első helyet elfoglaló Angelique Kerber mellett Karolína Plíšková és Simona Halep is aspirált erre. Angelique Kerber már az első fordulóban kiesett, így ha Karolína Plíšková a döntőig jutott volna, akkor Plíšková; ha Simona Halep nyerte volna a tornát, akkor ő került volna a ranglista élére. Kettejük mérkőzését az elődöntőben Simona Halep nyerte.

A 2002-es Australian Open óta ez volt az első Grand Slam-torna, amelyen se Serena Williams, se Marija Sarapova, se Viktorija Azaranka nem szerepelt az indulók között. Az első alkalom volt a Roland Garros történetében, hogy az első kiemelt játékos már az első fordulóban kiesett, és első alkalommal szerepelt lett versenyző Grand Slam-döntőben Jeļena Ostapenko személyében.

A tornagyőzelmet két nappal 20. születésnapja után a lett Jeļena Ostapenko szerezte meg, miután a döntőben 4–6, 6–4, 6–3 arányban győzött a román Simona Halep ellen. Ez Lettország számára is az első Grand Slam-győzelmet jelentette a tornák történetében. A Roland Garros női versenyének történetében utoljára 1933-ban fordult elő, hogy nem kiemelt versenyző szerezte meg a trófeát. Jeļena Ostapenkónak ez volt az első Grand Slam-tornagyőzelme, egyben az első WTA-torngyőzelme is.

A magyarok közül a tornán a világranglista 35. helyén álló Babos Tímea a főtáblán való indulásra volt jogosult, és az első körben esett ki. Két fiatal magyar versenyző, a világranglista 152. helyén álló Gálfi Dalma és a 204. helyen álló Stollár Fanny a selejtezőben indulhatott, de mindketten a selejtező 1. körében búcsúzni kényszerültek. Rajtuk kívül még két magyar származású versenyző, a 7. kiemelt angol Konta Johanna, aki az első körben esett ki, és a 30. kiemelt svájci Bacsinszky Tímea szerepelt az indulók között, aki az elődöntőig jutott, ahol a későbbi tornagyőztes Jeļena Ostapenko ütötte el a továbbjutástól.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla
Selejtezők eredményei

N1